Леонид Лобанов:
 Лобанов, Леонид Михайлович (род. 1940) — советский учёный в области сварочных процессов и материаловедения, академик.
 Лобанов, Леонид Николаевич (1935—2021) — контр-адмирал, начальник оперативного управления Северного флота.